Njegoš kan syfta på

Personer 
 Huset Petrović-Njegoš, montenegrinsk fursteätt
 Dess individuella medlemmar, särskilt Petar II Petrović-Njegoš